Pick It Up – singolo di Redman del 1997
 Pick It Up – album dei Lame Ducks del 2001 
 Pick It Up – album dei Planetshakers del 2006
 Pick It Up – singolo di Fergie del 2007